Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1987 odbyły się między 30 marca a 5 kwietnia 1987 w kanadyjskim Vancouver, w Pacific Coliseum.

Tytuł mistrzów świata z 1986 obroniła drużyna Kanady (w innym składzie). Zespół Russa Howarda w finale pokonał Niemców (Rodger Gustaf Schmidt) 9:5. W małym finale, wystąpiły drużyny Norwegii (Eigil Ramsfjell) i Danii (Gert Larsen), brązowy medal wynikiem 11:6 zdobyli Norwegowie.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1987
1987 w curlingu
1987 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Vancouver